Žirovski Vrh je lahko:

 Rudnik urana Žirovski vrh.
 Žirovski Vrh Sv. Antona, občina Gorenja vas - Poljane
 Žirovski Vrh Sv. Urbana, občina Gorenja vas - Poljane
 Žirovski Vrh, občina Žiri